Ruff Szilvia (Budapest, 1976. február 19. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár. Az 1995–96-os idény bajnoki gólkirálya.

Pályafutása

Klubcsapatban
A László Kórház csapatában játszott és öt bajnoki címet, három magyar kupa és négy szuperkupa győzelmet szerzett a csapattal. Az 1995–96-os idényben a bajnokság gólkirálya lett 27 góllal.

A válogatottban
1992 és 2004 között 50 alkalommal szerepelt a válogatottban és 20 gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1993–94, 1994–95, 1997–98, 1998–99, 1999–00
 2.: 1991–92, 1992–93, 1999–00
 3.: 1995–96
 gólkirály: 1995–96 (27 gól), 1997–98 (30 gól)
 Magyar kupa
 győztes: 1998, 1999, 2000
 Magyar szuperkupa
 győztes: 1996, 1998, 1999, 2000
 az év női labdarúgója: 1997

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 Futballévköny 2002, I. Magyar labdarúgás, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2003, 398–399. o., ISSN 1585-2172
 
 

1976-ban született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A László Kórház labdarúgói
Az év magyar női labdarúgói